Департамент Хенераль-Мануэль-Бельграно  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 3275 км². Население — 42902 человек. Плотность населения — 13,10 чел./км².

Административный центр — Бернардо-де-Иригойен.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на севере и востоке — с Бразилией
на юге — с департаментом Сан-Педро
на западе — с департаментами Игуасу, Эльдорадо

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Бернардо-де-Иригоен
Команданте-Андрес-Гуакурари
Сан-Антонио

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес